Agrupación, agrupamiento, agrupado y agrupar puede referirse a:
 Grupo social, conjunto de personas.
 Grupo musical
 Grupo político
 Agrupación, tipo de unidad militar.
 Agrupamiento, en teoría de grafos, conexión de los nodos de un grafo entre sí. Concepto relacionado: coeficiente de agrupamiento
 Algoritmo de agrupamiento, procedimiento de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio de cercanía.